Världscupen i alpin skidåkning 2013/2014 var den 48:e upplagan av världscupen. Den inleddes den 26–27 oktober 2013 i Sölden, Österrike och avslutades den 12–16 mars 2014 i Lenzerheide, Schweiz. Den 9–22 februari 2014 anordnades olympiska vinterspelen 2014 för alpin skidåkning i Sotji, och följaktligen hade världscupen uppehåll vid den tidpunkten.
 
OS-sändningarna i Sverige visades i MTG:s utbud och därmed i Viasats programutbud. Samtliga världscuptävlingar sändes fortsättningsvis i SVT, bland annat som en del av Vinterstudion.

För tredje säsongen i rad vann österrikaren Marcel Hirscher den totala världscupen på herrsidan, 131 poäng före tvåan Aksel Lund Svindal. Hirscher vann också slalomcupen för andra säsongen i rad. På damsidan vann Anna Fenninger, också från Österrike. Hon vann även storslalomcupen.

Tävlingskalender och resultat

Beskrivning

Herrar 

 Utökad information
¹ Parallellslalomtävlingen i München den 1 januari ställdes in på grund av snöbrist. Tävlingen ströks helt ur programmet.
² Slalomtävlingen i Zagreb den 6 januari ställdes in på grund av snöbrist. Tävlingen kördes istället i Bormio samma dag.
³ Tävlingarna i Sankt Moritz den 1–2 februari ersatte den tidigare planerade tävlingsorten Garmisch-Partenkirchen.
⁴ Störtloppet i Sankt Moritz den 1 februari ställdes in på grund av snöbrist. Tävlingen flyttades till Kvitfjell den 28 februari.

Damer 

 Utökad information
¹ Parallellslalomtävlingen i München den 1 januari ställdes in på grund av snöbrist. Tävlingen ströks helt ur programmet.
² Slalomtävlingen i Zagreb den 4 januari ställdes in på grund av snöbrist. Tävlingen kördes istället i Bormio dagen därpå, den 5 januari.
³ Störtloppet i Cortina d'Ampezzo den 18 januari ställdes in på grund av snö och blåst. Tävlingen flyttades först fram en dag, men det var samma väderförhållanden då och fick köras den 24 januari istället.
⁴ Super-G-loppet som skulle köras den 19 januari flyttades till den 23 januari eftersom det var snö och blåst.
⁵ Cortina d'Ampezzo ersatte Garmisch-Partenkirchen, som var planerad tävlingsort från början. Men på grund av snöbrist flyttades dessa.
⁶ Storslalomtävlingen i Kranjska Gora den 1 februari ställdes in på grund av kraftigt snöfall. Tävlingen flyttades till Åre den 6 mars.
⁷ Störtloppet i Crans-Montana den 1 mars ställdes in på grund av tät dimma. Tävlingen kördes dagen därpå.
⁸ Eftersom man körde störtloppet denna dag ströks superkombinationen helt ur programmet.

Lagtävling (Nation Grand Prix) * 
{| bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#CCCCCC" 
| align="center" width="130"|Datum
| align="center" width="220"|Plats
| align="center" width="15"|Disciplin
| align="center" width="150"|Etta
| align="center" width="150"|Tvåa
| align="center" width="150"|Trea
| align="center" width="15"|Detaljer
|- align="left"
|25 februari 2014 ||  Innsbruck, Österrike|| Parallellslalom || Maria Pietilä-HolmnerAnna Swenn-LarssonMattias HarginAnton LahdenperäMarkus Larsson || <small>Mona LøsethNina LøsethTruls JohansenSebastian Foss-Solevåg || Denise FeierabendWendy HoldenerNadja VogelMarc GiniReto SchmidigerMarkus Vogel ||  
|- align="left"
|14 mars 2014 ||  Lenzerheide, Schweiz || Parallellslalom 
|| Wendy HoldenerLuca AerniDenise FeierabendReto Schmidiger
|| Julia MancusoDavid ChodounskyMikaela ShiffrinTim Jitloff 
|| Eva-Marie BremPhilipp SchörghoferMichaela KirchgasserManuel Feller 
|| 
|-
|colspan="7"| *) Ingår formellt i Världscupen, men världscuppoäng utdelas inte.'|}

 Världscupställningar 
 Herrar 

 Totala världscupen 
 Efter 34 av 34 tävlingar Uppdaterad 16 mars 2014 Störtlopp 
 Efter 9 av 9 tävlingar Uppdaterad 12 mars 2014 Super-G 
 Efter 6 av 6 tävlingar Uppdaterad 13 mars 2014 Storslalom Efter 8 av 8 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Slalom 
 Efter 9 av 9 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Superkombination  
 Efter 2 av 2 tävlingar
 Uppdaterad 27 januari 2014

City Event-cup 
 Efter 0 av 2 tävlingar (Samtliga inställda)
 Parallellslalom
 Uppdaterad 2 februari 2014

Damer

Totala världscupen 
 Efter 32 av 32 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Störtlopp 
 Efter 9 av 9 tävlingar
 Uppdaterad 12 mars 2014

Super-G 
 Efter 6 av 6 tävlingar
 Uppdaterad 13 mars 2014

Storslalom 
Efter 8 av 8 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Slalom 
 Efter 8 av 8 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Superkombination 
 Efter 1 av 1 tävling
 Uppdaterad 12 mars 2014

City Event-cup 
 Efter 0 av 2 tävlingar (Samtliga inställda)
 Parallellslalom
 Uppdaterad 12 januari 2014

Nationscupen

Totalt 
Efter 66 av 66 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Herrar 
Efter 34 av 34 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Damer 
Efter 32 av 32 tävlingar
 Uppdaterad 16 mars 2014

Källor 
 FIS-Ski.com: Cup standings - Men.  
 FIS-Ski.com: Cup standings - Ladies.

Externa länkar 

FIS-Ski.com: Alpine Skiing 
FIS-Ski.com: Calender season 13/14 

Alpina skidsportsäsongen 2013/2014
Alpin skidåkning
2013/2014